Pawa steht für:
 Pawa GmbH, ehemaliger Motorradhersteller (Deutschland, Berlin, 1922)
 Pawa (Salomon Islands), Stadt auf den Solomon Islands

Pawa ist der Familienname folgender Personen:
 Raman Pawa (* 1993), deutscher Schauspieler

PAWA steht für:
 PAWA Dominicana (Callsign), dominikanische Fluggesellschaft